Een societas was een vennootschapsvorm in het oude Rome. De twee vormen zijn:
societas omnium bonorum;
societas negotiationis (klassieke Romeinse vennootschap).

Andere betekenissen:
Sociëtas is de studievereniging van de opleiding Sociologie in Groningen.